Чантхабури:

 Чантхабури — провинция, расположенная в восточной части Таиланда.
 Чантхабури — город на востоке Таиланда, административный центр одноимённой провинции.